Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 846 dans le monde.

 Route régionale 846 en Finlande
 Route nationale 846 en France
 Route européenne 846 en Italie